John McEnroe e Mark Woodforde hanno battuto in finale Ken Flach e Robert Seguso 6–4, 4–6, 6–3, 6–3.

Teste di serie

 Rick Leach /  Jim Pugh (quarti di finale)
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (quarti di finale)
 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (secondo turno)
 Ken Flach /  Robert Seguso (finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (secondo turno)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (semifinali)
 John McEnroe /  Mark Woodforde (Campioni)
 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (quarti di finale)

 Pieter Aldrich /  Danie Visser (secondo turno)
 Scott Davis /  David Pate (terzo turno)
 Petr Korda /  Tomáš Šmíd (terzo turno)
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (secondo turno)
 Jim Courier /  Pete Sampras (primo turno)
 Neil Broad /  Laurie Warder (primo turno)
 Brad Drewett /  Wally Masur (secondo turno)
 Ronnie Båthman /  Carlos Di Laura (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

US Open 1989